Le sommet de l'OTAN Londres 1977 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Londres, au Royaume-Uni, les 10 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Mai 1977
1977 en Angleterre
1977